Osoby o tym nazwisku:
 Filipp Legostajew – radziecki działacz kultury fizycznej, emigracyjny działacz polityczny i kombatancki
 Wiktor Legostajew – radziecki i rosyjski specjalista w dziedzinie kontroli ruchu i nawigacji aparatów i statków kosmicznych oraz stacji orbitalnych